Села:
 Плескачівка — Харківська область, Дворічанський район
 Плескачівка — Черкаська область, Смілянський район